Ana María de Frisia Oriental (23 de junio de 1601 - 15 de febrero de 1634) fue una noble alemana.

Era hija del Conde Enno III de Frisia Oriental y de Ana de Holstein-Gottorp. Su abuela paterna era Catalina de Suecia, una hija de Gustavo I de Suecia y de su segunda esposa Margarita Leijonhufvud.

El 4 de septiembre de 1622 se casó con el Duque Adolfo Federico I de Mecklemburgo-Schwerin (1588-1658). Tuvieron los siguientes hijos:

 Duque Cristián Luis I de Mecklemburgo-Schwerin (11 de diciembre de 1623 - 21 de junio de 1692)
 Sofía Inés de Mecklemburgo-Schwerin (11 de enero de 1625 - 26 de diciembre de 1694)
 Duque Carlos de Mecklemburgo-Mirow (8 de marzo de 1626 - 20 de agosto de 1670)
 Ana María de Mecklemburgo-Schwerin (1 de julio de 1627 - 11 de diciembre de 1669), casada con el Duque Augusto de Sajonia-Weissenfels (ancestro de Jorge III del Reino Unido).
 Juan Jorge de Mecklemburgo-Schwerin (5 de mayo de 1629 - 9 de julio de 1675)
 Eduviges de Mecklemburgo-Schwerin (11 de agosto de 1630 - 17 de mayo de 1631)
 Gustavo Rodolfo de Mecklemburgo-Schwerin (26 de febrero de 1632 - 14 de mayo de 1670)
 Juliana de Mecklemburgo-Schwerin (8 de noviembre de 1633 - 3 de febrero de 1634)

Ancestros 

Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Duquesas de Mecklemburgo-Schwerin
Casa de Cirksena